Vaux (Aisne), een zijrivier van de Aisne in Frankrijk
Vaux (Chiers), een zijrivier van de Chiers in Frankrijk